Sicheng bezeichnet:

 Sicheng (Lingyun) (泗城镇), Großgemeinde im Kreis Lingyun im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sicheng (Si) (泗城镇), Großgemeinde im Kreis Si in der Provinz Anhui, Volksrepublik China